House of Lords (Camera dei lord) una delle due assemblee parlamentari che costituiscono il parlamento del Regno Unito
Irish House of Lords (Camera dei lord d'Irlanda), antica camera parlamentare irlandese
House of Lords – gruppo musicale heavy metal
House of Lords – album dell'omonimo gruppo musicale del 1988
House of Lords – album dei Lords of the Underground del 2007